

Ільїновка — селище, Пономарьовський район, Оренбурзька область
 Ільїновка — присілок, Дідовська сільська рада, Федоровський район, Башкортостан
 Ільїновка — присілок, Покровська сільська рада, Федоровський район, Башкортостан